Kasteel Sinderen (Oude IJsselstreek)
Kasteel Sinderen (Voorst)